

Geografia
 Arita – cittadina giapponese della prefettura di Saga

Persone
 Hachirō Arita – politico e diplomatico giapponese
 Moses Arita – calciatore keniota
 Stephen Arita – mezzofondista e maratoneta keniota

Altro
 Arità –  numero degli argomenti o operandi di una funzione o di un'operazione